Bystraja – fiume della Kamčatka, tributario del mare di Ochotsk
 Bystraja – fiume della Kamčatka, affluente della Kozyrevka 
 Bystraja – fiume della Kamčatka, affluente della Chajrjuzova 
 Bystraja –  fiume della Russia siberiana orientale, affluente della Pura
 Bystraja – fiume dell'oblast' di Rostov, affluente del Severskij Donec
 Bystraja – vecchio nome del fiume Bureja, nell'estremo oriente russo